Krummenort ist ein deutscher Ortsname:
 Krummenort (Alt Duvenstedt), Ortsteil der Gemeinde Alt Duvenstedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Krummenort, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Krzywy Róg, Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Krummendorf